Széchenyi utca többek között a következő településeken található:

 Széchenyi utca, Debrecen
 Széchenyi utca, Eger
 Széchenyi utca, Miskolc